Der Begriff Militärmesser bezeichnet:

eine Waffe, siehe Kampfmesser;
ein Werkzeug mit fester Klinge, siehe Feldmesser (Messer);
ein Taschenmesser, siehe Schweizer Taschenmesser.